Луисеньо (Luiseño, Quechnajuichom) — язык такийской ветви юто-ацтекских языков калифорнийских индейцев племени луисеньо, которые в настоящее время проживают в резервациях Сабоба, Ринкон и др. Этноним «луисеньо» происходит от названия испанской францисканской Миссии Сан Луис Рей занимавшейся христианизацией индейцев в долине реки Сан-Луис-Рей (район современного города Ошенсайд). Миссия была основана в 1798 году Фермином Ласуэном и названа в честь французского короля Людовика IX (1214—1270).

Изучение 
Первая попытка написания словаря и грамматики предпринята крещёным индейцем Пабло Таком (Pablo Tac, 1822—1841), в дальнейшем большой вклад в изучение языка внёс живший среди индейцев американский предприниматель Филипп Спаркман (Philip Stedman Sparkman, 1856—1907). Современные работы по луисеньо связаны с именами Альфреда Крёбера (1876—1960), Джорджа Грейса (George William Grace, 1921-2015) и других учёных связанных с Калифорнийским университетом.

Пример текста 
«Отче наш» на луисеньо:
 Cham-na’ tuupaña aaukat cham-cha oi ohó’vanma.
 Toshño om chaami.
 Loví’i om hish mimchapun ivá’ ooxñ tuupaña axáninuk.
 Ovi om chaamik cham-naachaxoni choun teméti.
 Maaxaxan-up om chaamik hish aláxwichi chaam-lo’xai ivianáninuk chaam-cha maaxaxma pomóomi chaami hish pom-lo’xai aláxwichi.
 Tuusho kamíí’i chaami chaam-lo’xai hish hichakati.
 Kwavcho om chaami.

Примечания

Литература 
 Chung, Sandra (1974), «Remarks on Pablo Tac’s La lingua degli Indi Luiseños», International Journal of American Linguistics 40 (4): 292—307 
 Kroeber, A. L.; Grace, George William (1960), The Sparkman Grammar of Luiseño, Berkeley: UC Berkeley Press

Ссылки 
 Миссия Сан Луис Рей
 Резервация Сабоба
 Филипп Спаркман

Луисеньо
Юто-астекские языки
Языки США